

Astronomia 
 Cratere Maraldi – cratere della superficie della Luna
 Cratere Maraldi – cratere della superficie di Marte
 Mons Maraldi – monte lunare nei pressi del cratere Maraldi

Persone 
 Giacomo Filippo Maraldi (1665-1729) – astronomo italiano
 Giovanni Domenico Maraldi (1709-1788) – astronomo italiano, nipote di Giacomo Filippo

Zoologia 
 Gadella maraldi – pesce di mare della famiglia Moridae dell'ordine Gadiformes